Friedenau – dzielnica Berlina
 Friedenau – statek

Dawne nazwy miejscowości w Polsce 
 Cisek
 Karczemki
 Konotop
 Nowe Jastrzębsko
 Sławkowo
 Tarchały Wielkie
 Wygoda

Zobacz też 
 Berlin-Friedenau
 Friedensau